Palestrina
 Giovanni Pierluigi da Palestrina
 Stefano Colonna di Palestrina
 Palestrina (opera), opera lirica di Hans Pfitzner
 Pallacanestro Palestrina
 Palestrina Basket Femminile
 4850 Palestrina

Pagine correlate 

 Pietà di Palestrina
 Sede suburbicaria di Palestrina
 Santuario di Palestrina